Куце́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Куценко, Алексей Александрович (род. 1972) — российский футболист.
 Куценко, Алексей Григорьевич (1925—2014) — советский и белорусский борец, тренер по греко-римской борьбе.
 Куценко, Андрей Сергеевич (1979—2007) — украинский футболист.
 Куценко, Валентина Павловна (1930—2022) — советская киноактриса, писательница.
 Куценко, Валерий Викторович (род. 1986) — украинский футболист.
 
 Куценко, Виталий Данилович (род. 1939) — украинский дирижёр.
 Куценко, Владимир Ильич (1921—1998) — украинский и советский философ.
 Куценко, Геннадий Иванович (1945—2022) — советский и российский учёный-гигиенист.
 
 Куценко, Игорь Владимирович (род. 1979) — украинский футболист.
 Куценко, Леонид Сергеевич (в монашестве Лукиан; род. 1965) — епископ РПЦ, епископ Благовещенский и Тындинский.
 Куценко, Людмила Викторовна (1930—2011) — советская и российская художница.
 Куценко, Светлана Яковлевна (1940—2017) — советский редактор мультипликационных фильмов, сценарист.
 Куценко, Сергей Алексеевич (1948—2006) — советский и российский токсиколог.
 Куценко, Тамара Алексеевна (1934—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Куценко, Филипп Евдокимович (1908—1968) — украинский советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 
 Куценко, Яков Григорьевич (1915—1988) — советский штангист-тяжеловес и тренер.

Примечания